FE steht für:

 Fahrerlaubnis
 Fare East, Luftverkehrslinie (Richtungscode) nach dem Code der IATA
 Fast Ethernet
 Fernerkundung
 Finite Elemente
 Forschung und Entwicklung (auch F & E)
 Funktionale Einheit
 FE-Schrift bei Kfz-Kennzeichen
 Fire Emblem, eine Spielereihe
 Forsvarets Efterretningstjeneste, ein dänischer Nachrichtendienst
 Fraktionelle Exkretion
 Frontend in der Informationstechnologie
 Fränkisch Emmingen, Ort in Franken
 Foulelfmeter
 U-Bahnhof Feldstraße der Hamburger U-Bahn
 U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz der Nürnberger U-Bahn
 Für Ettlingen
 Fürsorgeerziehung, siehe Jugendfürsorge
 Funktionserdung
 Zentralafrikanische Republik nach dem ICAO-Code
 Flächeneinheiten in der Mathematik
 Feldeinheiten in der Mathematik

FE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Nottingham
 Italien: Provinz Ferrara 
 Österreich: Bezirk Feldkirchen 

Fe steht für:

 Eisen, das Elementsymbol 
 Fe (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2018

Fé steht für:

 Fé (Fluss), ein Fluss in Guinea

Fé ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo de la Fé (* 1954), kubanischer Musiker
 Romano Lodi Fé (1881–1971), italienischer Diplomat

Fê ist:

 der 39. ostarmenische und der 38. westarmenische Buchstabe, siehe Ֆ

Siehe auch:
 Santa Fe

FE